Burghöhle steht für
 Große Burghöhle und Kleine Burghöhle in Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burghöhle Wolfsegg in Wolfsegg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Burghöhle Dietfurt in Inzigkofen-Vilsingen, OT Dietfurt, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burghöhle Kaiserstandsfelsen (Höhle beim Scheuerlehof) im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Höhlenburg